Wodniki – podrodzina ptaków z rodziny chruścielów (Rallidae).

Miejscowość w Polsce
 Wodniki – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Wąsosz

Miejscowości na Ukrainie
 Wodniki – wieś w rejonie halickim obwodu iwanofrankiwskiego
 Wodniki – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Wodnik – ujednoznacznienie